Die Bundesvereinigung Mittelständischer Bauunternehmen e. V. (BVMB) ist als Wirtschaftsverband eine Interessenvertretung der mittelständischen Bauunternehmen des Bauhauptgewerbes in Deutschland mit rund 700 Mitgliedern aus den Branchen Straßen-, Ingenieur- und Tiefbau, Hoch- und Schlüsselfertigbau, Bahnbau und weiteren bauspezifischen Bereichen.

Die Mitgliedsunternehmen erwirtschaften mit ihren insgesamt ca. 150.000 Mitarbeitern ein Umsatzvolumen von rund 25 Mrd. Euro pro Jahr.

Präsidium 
 Präsident: Martin Steinbrecher, Geschäftsführer der Martin Steinbrecher GmbH, Wittmund
 Vizepräsident: Jürgen Faupel, Geschäftsführer der Strassing GmbH, Bad Soden-Salmünster
 6 weitere Vertreter

Beraterteam 
Das Beraterteam der BVMB besteht aus externen Kooperationspartnern und deckt folgende baurelevanten Bereiche ab:
 Wettbewerbs-, Vergabe- und Vertragsrecht
 Technische VOB-Beratung und VOB-Baupreisbildung
 Nachtragsmanagement, Abrechnung und Baubetriebsberatung
 Arbeits-, Sozial- und Tarifrecht
 Steuerrecht
 Arbeitskreise Bahn, Brücke, Hochbau, Personal, Recht, Sicherungsleistungen, Straße, Tarif, Digitalisierung
 Netzwerk Junge Führungskräfte, Führungskräfte-Netzwerk Hochbau
 Finanzdienstleistungen (Bürgschaften über den Versicherungsmarkt)

BVMB-Service GmbH 
Die BVMB-Service GmbH ist eine 100%ige Tochter der BVMB und wurde im Dezember 2002 gegründet. Zu den Aufgabenbereichen und Tätigkeiten der BVMB-Service GmbH gehören:
 Organisation und Durchführung von Seminaren, Veranstaltungen und des BVMB-Neujahrsempfangs.
 Abschluss von Kooperationsverträgen mit Produktherstellern und Dienstleistungsanbietern der Baubranche.
 Vertrieb von bauspezifischer Fachliteratur sowie von Marketingprodukten an BVMB-Mitglieder.

BVMB-Einkauf 
Durch Rahmenvereinbarungen der BVMB-Service GmbH mit Produktherstellern und Dienstleistungsanbietern sowie durch die Kooperation der BVMB mit der BAMAKA AG können Mitglieder Investitionsgüter und Dienstleistungen zu Sonderkonditionen einkaufen.

BVMB-Versicherungsdienst GmbH 
Aufgabe der BVMB-Versicherungsdienst GmbH ist es, den Mitgliedern der Bundesvereinigung Mittelständischer Bauunternehmen e. V. zum Thema Bürgschaften zu beraten.

Veröffentlichungen 
 BVMB aktuell
 Kompetente Dienstleistungen für die Bauwirtschaft
 Strategiedialog Bauwirtschaft
 Checkliste GU-Haftung (2. Auflage)
 PPP-Eckpunktepapier der BVMB (2. Auflage)
 Kooperation mit dem UnternehmerBrief Bauwirtschaft (UBB)

Weblinks 
 BVMB-Service GmbH
 BVMB-Einkauf
 BVMB-Aktion Ich war's

Wirtschaftsverband (Deutschland)
Verein (Bonn)
Gegründet 1964